Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Kaiser – polski kolarz górski i przełajowy
 Henry Kaiser – amerykański gitarzysta
 Henry Kaiser – amerykański przedsiębiorca
 Józef Kaiser – ujednoznacznienie
 Marian Kaiser – polski żużlowiec
 Oldřich Kaiser – czeski aktor
 Walter Kaiser – niemiecki piłkarz
 Walter C. Kaiser junior – amerykański kaznodzieja ewangelicki

Inne:
 Pancerniki typu Kaiser (1872)
 Pancerniki typu Kaiser (1911)
 SMS „Kaiser” – fregata pancerna typu Kaiser
 SMS „Kaiser” – pancernik typu Kaiser
 (1694) Kaiser – planetoida z pasa głównego asteroid